Сезон 1973 — Шестнадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Форма

Чемпионат СССР 1973 (первая лига)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1973

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1973 на сайте footballfacts.ru

1973
Сезоны футбольных клубов 1973